Drangowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Drangowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdzali
 Drangowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw